Модера́тор (з ):

 Модератор — професійний ведучий в ЗМІ (особливо в ток-шоу), зазвичай професійний журналіст.
 Модератор — особа, що веде конференцію чи обговорення і слідкує за додержанням правил.
 Модератор — людина, що відповідає за дотримання встановлених норм поводження на інтернет-ресурсах, частіше форумах.
 Модератор — людина, що проводить соціологічні дослідження; ведучий фокус-груп.
 Модератор — пристрій для приглушення звуку в клавішних музичних інструментах.
 Модератор — речовина, що сповільнює нейтрони (зменшує їхню енергію), але не здатна їх захоплювати. Використовується в ядерних реакторах (сповільнені електрони легше розщеплюють ядра).

Примітки